Dumont är ett franskt efternamn

Personer men efternamnet
 Albert Dumont, fransk arkeolog
 Alberto Santos-Dumont (1873–1932), brasiliansk luftfartspionjär
 André Dumont (1764–1838), fransk revolutionspolitiker
 André Hubert Dumont (1809–1857), belgisk geolog
 André Dumont (1847–1920), belgisk geolog
 Auguste Dumont (1801–1884), fransk skulptör
 Bruno Dumont (född 1958), fransk filmregissör
 Charles Dumont, fransk politiker
 Charles Dumont, fransk kompositör
 Charles Dumont de Sainte-Croix, fransk zoolog
 Gabriel Dumont (född 1990), kanadensisk ishockeyspelare
 J.P. Dumont (född 1978), kanadensisk ishockeyspelare
 Jacques-Edme Dumont (1761–1844), fransk skulptör
 José Buenaventura Thierry Dumont de Gages (1682–1753), spansk greve och militär
 Jules Dumont d'Urville, fransk amiral
 Louis Dumont, fransk antropolog
 Louise Dumont, tysk skådespelare
 Margaret Dumont (1882–1965), amerikansk skådespelare
 Pierre Étienne Louis Dumont (1759–1829), schweizisk präst och skriftställare
 Tom Dumont (född 1968), amerikansk musikproducent

Franska efternamn